Le sport est une activité physique. voir aussi exercice physique
 En botanique, sport est un terme anglais qui désigne la mutation spontanée d'une partie d'une plante, par exemple une fleur rouge parmi les fleurs blanches d'un arbre. Le nom en français est lusus.
 Sport est un hebdomadaire gratuit distribué en France et en Angleterre.
 Sport est un quotidien sportif espagnol.
 Sport est une ancienne chaîne de télévision sportive russe.
 Plusieurs publications ont porté le titre .
 Sports est un album musical de Huey Lewis and the News.
 Sports est un album musical de Bill Cosby.
 Sports est un groupe de rock australien.
 Sport est une station du prémétro d'Anvers.